Ribarica, naselje i ljetovalište u općini Karlobag u Ličko-senjskoj županiji
 Ribarica, djelo norveškog književnika Bjørnstjernea Bjørnsona
 Ribarica (zmijska vrsta), Natrix tessellata (Laurenti, 1768), vrsta ymije iz porodice Natricidae.